Ко́реневский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-западе Курской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Коренево.

География 
Район граничит на востоке с Суджанским, на северо-востоке — с Льговским, на северо-западе — с Рыльским, на западе — с Глушковским районами Курской области, на юге — с Сумским районом Сумской области Украины.

Площадь — 873 км². Основные реки — Снагость, Сейм, Крепна.

История 
Кореневский район с центром в с. Коренево образован 30 июля 1928 года в составе Льговского округа Центрально-Чернозёмной области. В 1930 году округа были упразднены, район перешёл в непосредственное подчинение областному центру Центрально-Чернозёмной области (Воронеж). В 1934 году вошёл в состав новообразованной Курской области. В 1932 году центр района перенесли на станцию Коренево, которая 4 декабря 1938 года получила статус рабочего посёлка.

1 февраля 1963 года, в результате административной реформы по укрупнению, Кореневский район был упразднён. Восстановлен 30 декабря 1966 года.

Население 

 Урбанизация
Городское население (рабочий посёлок Коренево) составляет  % от всего населения района.

Административное деление 
Кореневский район как административно-территориальная единица включает 16 сельсоветов и 1 рабочий посёлок.

В рамках организации местного самоуправления в муниципальный район входят 10 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 9 сельских поселений:

В ходе муниципальной реформы 2006 года в составе новообразованного муниципального района законом Курской области от 21 октября 2004 года были созданы 17 муниципальных образований, в том числе одно городское поселение (в рамках рабочего посёлка) и 16 сельских поселений (в границах сельсоветов).

Законом Курской области от 26 апреля 2010 года был упразднён ряд сельских поселений: Обуховский сельсовет (включён в Любимовский сельсовет); Плодосовхозский и Сафоновский сельсоветы (включены  в Шептуховский сельсовет); Кремяновский сельсовет (включён в Ольговский сельсовет); Благодатенский сельсовет (включён в Пушкарский сельсовет, который с апреля до декабря 2010 года назывался как Благодатенский сельсовет); Верхнегрунский сельсовет (включён в Толпинский сельсовет); Гордеевский сельсовет (включён в Викторовский сельсовет). Соответствующие сельсоветы как административно-территориальные единицы упразднены не были.

Населённые пункты 
В Кореневском районе 52 населённых пункта, в том числе один городской (рабочий посёлок) и 51 сельский населённый пункт.

Экономика 

 Сельское хозяйство 
В районе выращивают зерновые культуры, кукурузу, сахарную свёклу и картофель. Развито свиноводство, мясо-молочное скотоводство.

 Промышленность 
Электротехнический завод «Рубильник» в Коренево, ныне — ОАО «НВА».

 Добыча полезных ископаемых 
В районе разрабатываются два месторождения торфа: Пушкаро-Жадинское и Кореневское; песка и трепела — месторождение Глинки-Распадня; песка, глины и мела — Топиловское месторождение.

Транспорт 
С северо-востока на юго-запад район пересекают пути железной дороги Киев—Курск—Воронеж, основная железнодорожная станция — Коренево. От железнодорожной станции в Коренево есть железнодорожная линия до Рыльска (25 км).

Коренево пролегает на автомобильной трассе Суджа—Коренево—Рыльск.

Культура 
Район побратим Кореневского района — Сумской район Сумской области Украины.

Достопримечательности 
 В селе Сафоновка — усадьба И. Т. Викторова «Дворец для любимой» («Школа в графском замке») (конец XIX века),
 в селе Скрылевка — усадьба А. В. Муравьева и церковь Святой Троицы (начало XIX века),
 в селе Любимовка церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1877 год),
 в селе Благодатное — церковь Илии Пророка (1898 год),
 в селе Верхняя Груня — церковь Святой Троицы (1901 год).

Археология 
В 2,5 км к северу—северо-востоку от северной окраины села Гапоново (Краснооктябрьское) на многослойном поселении был найден Гапоновский клад колочинской культуры, в состав которого входит более 400 предметов.

Известные люди 

 В районе родились
 Афонский Петр Александрович (1907—2003) — советский и украинский писатель, драматург, киносценарист.
 Третьяк, Василий Яковлевич (1926—1989) — оперный певец, народный артист СССР (1980).
 Гурская (Крюкова) Ольга Сергеевна (18.03.1902-19.04.1975), художница, выпускница Киевского художественного института.
 Фёдоров, Николай Романович (24 ноября 1926, Шептуховка, Курская губерния — 23 мая 1948, Краснодар) Полный К;авалер Ордена Славы.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Кореневский район\\КУРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ\Гойзман Ш.Р, Курск 2004—2009.

Кореневский район